Све́нссон () — распространённая шведская фамилия, входит в 10-ку наиболее часто встречающихся фамилий в Швеции. В шведском фамилия Свенссон в некоторых случаях может обозначать «типичного» шведа.

Известные носители 
 
 Свенссон, Андреас Тайрон (род. 1973) — шведский гитарист, вокалист и автор песен, наиболее известный как один из основателей шведских рок-групп Backyard Babies и The Hellacopters.
 Свенссон, Анника (род. 1983) — шведская футболистка, защитник.
 Свенссон, Антеро (1892—1946) — финский генерал-майор.
 Свенссон, Брор Фредрик (более известен как Эсбьёрн Свенссон; 1964—2008) — джазовый пианист и основатель джазовой группы Эсбьёрн Свенссон Трио.
  (род. 1977) — шведская футболистка.
 Свенссон, Густав (род. 1987) — шведский футболист, полузащитник.
 Свенссон, Ивар (1893—1934) — шведский футболист.
 Свенссон, Калле (1925—2000) — шведский футболист, вратарь.
 
 Свенссон, Курт (1927—2016) — шведский футболист, полузащитник.
 Свенссон, Магнус (род. 1969) — шведский футболист, полузащитник.
 Свенссон, Макс (род. 1998) — шведский футболист.
 Свенссон, Михаэль (род. 1975) — шведский футболист, защитник.
 Свенссон, Оса (род. 1975) — шведская теннисистка.
 Свенссон, Пер (1943—2020) — шведский борец греко-римского стиля, серебряный призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион мира, чемпион Европы.
 Свенссон, Петер (род. 1974) — шведский музыкант, гитарист группы «The Cardigans», сын Стига Свенссона.
 Свенссон, Рагнар (1934) — шведский борец классического стиля.
 Свенссон, Рольф Ола Андерс (более известен как Ола Сало; род. 1977) — шведский рок-музыкант и певец, бессменный лидер глэм-рок-группы The Ark.
 Свенссон, Рудольф (1899—1978) — шведский борец греко-римского и вольного стиля, двукратный чемпион и серебряный призёр Олимпийских игр.
 Свенссон, Свен Отто (годы жизни неизвестны) — шведский шахматист конца XIX — начала XX века, мастер.
 Свенссон, Стиг (1914—2004) — шведский футболист, тренер и функционер, председатель клуба «Эстер» (1946—1989).
 Свенссон, Томас (род. 1968) — шведский гандболист и гандбольный тренер, выступавший на позиции вратаря.
 Свенссон, Томми (род. 1945) — шведский футболист и футбольный тренер, тренер сборной Швеции (1991—1997), сын Стига Свенссона.
 Свенссон, Ула (род. 1986) — шведский автор-исполнитель.
 
 Свенссон, Фритьоф (1896—1961) — шведский борец греко-римского стиля, бронзовый призёр Олимпийских игр, чемпион мира.
 Свенссон, Эгон (1913—1995) — шведский борец греко-римского стиля, серебряный призёр Олимпийских игр, призёр чемпионатов Европы.
  (род. 1966) — шведский теннисист, бывшая 10-я ракетка мира.
 Свенссон, Юнас (род. 1993) — норвежский футболист, защитник клуба «Русенборг».
 Свенссон, Маркус (род. 1984) — шведский хоккеист, вратарь клуба «Спартак» (Москва).

Составные фамилии 
 Пяяйарви Свенссон, Магнус (род. 1991) — шведский хоккеист, чемпион мира 2018 года.

См. также 
 Свенсон